Gouvernement Lula da Silva I
 Gouvernement Lula da Silva II
 Gouvernement Lula da Silva III